Фінал Кубка Іспанії з футболу 2000 — футбольний матч, що відбувся 27 травня 2000 року. У ньому визначився 98-й переможець кубка Іспанії.

Шлях до фіналу

Подробиці

Джерела 
 Матч на transfermarkt 

Фінали кубка Іспанії з футболу
2000 у футболі
2000 в іспанському спорті